Szwajcaria:
 St. Moritz – jezioro
 St. Moritz – niemiecka nazwa gminy Sankt Moritz

Tanzania:
 St. Moritz – dawna nazwa miejscowości Galula

Inne:
 Hotel St. Moritz – dawny hotel w Nowym Jorku

Zobacz też:
 Moritz